

Ім'я 
 Темпл Ґрандін (1947) — американська докторка тваринництва і професорка в Університеті Колорадо, авторка бестселерів, активістка захисту прав аутистів.

Прізвище 
 Генрі Джон Темпл (1784—1865) — видатний британський державний діяч, тривалий час керував обороною, потім зовнішньою політикою держави.
  (1901—1992) — англійський математик.
 Джуно Темпл (1989) — британська кіноакторка.
  — (1821—1902) — англійський академік, викладач і церковний діяч.
  (1921) — французький поет і письменник.
 Ширлі Темпл (1928—2014) — американська акторка, відома своїми дитячими ролями у 1930-х роках.

Географія

Антарктида 
  — льодовик, що впадає в південну сторону  на західному узбережжі Девіса на Землі Грема на Антарктичному півострові.

— село і парафія в Середньому Лотіані, Шотландія.
 Темпл — історичний район Лондона, обмежений з півночі Флотською вулицею, а з півдня — Темзою.
 Темпл — станція лондонського метро, розміщена на набережній Вікторії у Вестмінстері, недалеко від межі з лондонським Сіті.

— гора в національному парку «Банф» в Канадських скелястих горах в провінції Альберта, Канада.

Темпл — місто, штат Джорджія.
 Темпл — місто, штат Мен.
 Темпл — місто, штат Нью-Гемпшир.
 Темпл — місто, штат Оклахома.
 Темпл — місто, штат Техас.
 Темпл — переписна місцевість, штат Пенсільванія.

Ле-Тампль — місто і комуна в департаменті Жиронда, Нова Аквітанія.
  — вежа на мурах, що огороджували колишню паризьку фортецю, розміщену на півночі теперішнього кварталу Маре, в 3-му окрузі Парижа, яка була зруйнована в 1808 році.
  — станція третьої лінії паризького метро, в 3-му окрузі Парижа.

Інше 
 Темпл — церква у Лондонському Сіті.
  — головний церемоніальний вхід з Вестмінстера до Сіті.
  — університет у Філадельфії, штат Пенсільванія.
 Темпл — станція метро в Лондоні.